Los Arrayanes kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Los Arrayanes nationalpark, naturreservat, Neuquén,

Mexiko 

 Los Arrayanes, Chiapas, ort, Simojovel, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar